Funchal pode ser:

 Funchal - cidade portuguesa
 Distrito do Funchal - antigo distrito português, sediado na cidade anterior, extinto em 1976 com a entrada em vigor do estatuto de autonomia das regiões autónomas portuguesas.
 Diocese do Funchal - uma diocese portuguesa.
 Funchal (paquete) - o paquete Funchal.

Desambiguação